Punisseur est un adjectif qualificatif de la langue française signifiant "Qui punit".

Dans les bandes dessinées de Marvel, c'est aussi le nom de deux personnages différents :
 Le Punisher, un justicier utilisant des armes à feu contre la mafia
 Au cinéma, 2 films en ont été tirés : The Punisher en 2004, et Punisher en 1989
 Le Punisseur (en) , le robot muet de Galactus 
 En dépit de sa petite taille, il est de taille à résister sans difficulté face à La Chose et aux autres membres des Fantastiques

Références externes 
 Punition
 The Punisher